MA-12 steht für:
 Tadla-Azilal, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Dakhla-Oued Ed-Dahab, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung